BBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Berbera (Somalia)
 Beta borato di bario sostanza chimica